Saint-Christol ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Christol (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Christol (Hérault), Département Hérault
 Saint-Christol (Vaucluse), Département Vaucluse

mit Namenszusatz:
 Saint-Christol-de-Rodières, Département Gard
 Saint-Christol-lez-Alès, Département Gard